

Strasbourg, ville et chef-lieu du Bas-Rhin en Alsace ;
 Histoire de Strasbourg ;
 Histoire des fortifications de Strasbourg ;
 Une statue dédiée à cette ville, sur la Place de la Concorde à Paris ;
 L'Évéché de Strasbourg, ancien évêche du Saint-Empire romain germanique, dont la capitale était Saverne ;
 L'Eurométropole de Strasbourg, ancienne Communauté urbaine de Strasbourg ;
 L'Université de Strasbourg ;
 L'École militaire de Strasbourg, une ancienne école de l'armée française ;
 La Porte de Strasbourg à Bitche, en Moselle ;
 , le nom de plusieurs navires de la marine française :
 le Strasbourg, un cuirassé allemand lancé en 1914 sous le nom de Regensburg et cédé à la France en 1918 au titre des dommages de guerre ;
 le , un croiseur de classe Dunkerque lancé en 1939 et sabordé à Toulon en 1942.

Strasburg (Uckermark), ville allemande en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, district de Uecker-Randow, voir l’article allemand
Straßburg (Oldenburg), Weiler/hameau, Gemeinde Colnrade, Landkreis Oldenburg, Land Niedersachsen
Straßburg (Odenwald), Weiler/hameau, Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Land Hessen
Straßburg (Hückeswagen), Ortsteil, Gemeinde Hückeswagen, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
Straßburg bei Kißlegg, Bauernhof/ferme, Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Land Baden-Württemberg
Neustraßburg, Ortsteil/annexe, Gemeinde Burbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Land Rheinland-Pfalz
Burgstall Straßburg, Höhenburg/château, Stadtteil Frauenberg, Stadt Landshut, Land Bayern
Landkrog Strassburg, Bauernhof/ferme, Gemeinde Steinberg, Kreis Schleswig-Flensburg, Land Schleswig-Holstein
Straßburger Hof, Stadtteil/quartier, Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Land Baden-Württemberg
Straßburg (Oder), 1937–1945 Name von Nietkowice, deutsch Deutsch Nettkow, in der heutigen Gemeinde Czerwieńsk, deutsch Rothenburg (Oder)

Strasbourg (Saskatchewan), petite ville canadienne dans la province de la Saskatchewan, voir l’article anglais
Strasburg, neighborhood, City of Kitchener, Regional Municipality of Waterloo, Province of Ontario

Strasburg (Colorado), une ville des États-Unis dans le Colorado, à cheval sur les comtés d’Adams et d’Arapahoe
 Strasburg (Illinois), village des États-Unis en Illinois, dans le comté de Shelby, voir l'article anglais
 Strasburg (Michigan), hameau, Raisinville Township, Monroe County
 Strasburg (Missouri), ville des États-Unis dans le Missouri, dans le comté de Cass, voir l'article anglais
 Strasburg (Dakota du Nord), ville des États-Unis dans le Dakota du Nord, dans le comté d'Emmons
 Strasburg (Ohio), village des États-Unis en Ohio, dans le comté de Tuscarawas, voir l'article anglais
 Strasburg (Pennsylvanie), commune des États-Unis en Pennsylvanie, dans le comté de Lancaster, voir l'article anglais
 Strasburg (Virginie), ville des États-Unis en Virginie, dans le comté de Shenandoah, voir l'article anglais
 Strassburg (township), agglomération des États-Unis dans le Dakota du Nord, dans le comté de Sheridan, voir l'article anglais
Strasburg (Alabama), Census-designated place, Chilton County, State of Alabama
Strasburg (Wisconsin), neighborhood, Antigo Town, Langlade County, State of Wisconsin
Strasburg / Parish (New York), Town, Oswego County, State of New York
Strassburg (Dakota du Nord), defunct place, Sheridan County, State of North Dakota
Strassburg (Kansas), cemetery & church/cimetière & église, Marion County, State of Kansas
Strassburg (Dakota du Sud), abandoned village - Cemetery/cimetière, Edmunds County, State of South Dakota
Strasburger (Nebraska), lieu-dit, Sheridan County, State of Nebraska
New Strasburg (Ohio), hameau, Amanda Township, Fairfield County, State of Ohio
New Strasburg / Bloom (Michigan), hameau, Cook County, State of Michigan
Upper Strasburg (Pennsylvanie), Town, Franklin County, Commonwealth of Pennsylvania
South Strasburg (Illinois), hameau, Shelby County, State of Illinois

Strasburg est aussi le nom d'origine de Brodnica, ville polonaise de la voïvodie de Cujavie-Poméranie
Straßburg (Oder) / Nietkowice, wieś/village, Gmina Czerwieńsk, Powiat Zielona Góra, Voïvodie Lubusz

Straßburg am Mieresch est également cité comme le nom en allemand d'Aiud, ville roumaine de Transylvanie
Strassburg am Alt, eine Festung der Habsburger am Fluss Alt in der kleinen Walachei bzw. Oltenien, unterhalb Câineni gelegen.

Straßburg, Straßburg am Torgun est le nom d'origine allemande de , ville russe de l'Oblast de Volgograd, qui formait la juridiction de Strasbourg,
 Straßburg est le nom d'origine allemande de Berezki, ville russe de l'Oblast de Samara
  est le nom d'une ville disparue de l'Oblast de Saratov

Straßburg est l'ancien nom de Kuchurgan, ville ukrainienne de l'Oblast d'Odessa
Strasburg II est l'ancien nom de , ville ukrainienne de l'Oblast d'Odessa
Strasburg I est l'ancien nom de , ville ukrainienne de l'Oblast d'Odessa
Novi Strasburg est l'ancien nom de  Pershe, ville ukrainienne de l'Oblast d'Odessa
Straßburg, village abandonné, Oblast Dnipropetrovsk

Divers

En Europe 
Straßburg (Carinthie), ville autrichienne en Carinthie (le caractère ß est à lire ss)
Strasborg, Bondegård/ferme, Landsby Årslev, Kommune Faaborg-Midtfyn, Region Syddanmark

En Afrique 
Strasbourg est l'ancien nom colonial de la ville algérienne d'Emir Abdelkader
Strasburg, farmstead, Mopani District Municipality, Limpopo province (anc. Northern Transvaal

En Australie 
Strasburg, farmstead, Town of Barcaldine, State of Queenslan

Musique 
 Strasbourg, chanson du groupe The Rakes issue de l'album Capture/Release.
Strasbourg, chanson du chanteur Julian Cope, dans l'album World Shut Your Mouth.

Tour des homonymes 
Un Strasbourgeois français, Jean-Yves Bart, s'est lancé le défi en 2017 de partir à la découverte de 16 Strasbourg dans le monde.

Références 

Homonymie de localités
Homonymie de toponyme